Роулетт:
  — город в штате Техас (США), в 30 километрах к северо-востоку от Далласа.
 Роулетт, Фрэнк (1908—1998) — американский криптограф.